4-й Чемпионат мира по Маунтинбайк-марафону (2006 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) был проведён 13 августа 2006 года в французском городе Ойсанс.

Мужчины 

Время старта: 
Дистанция:  км

Женщины 

Время старта: 
Дистанция:  км

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Сайт организаторов
 Результаты на официальном сайте UCI (мужчины)  Архивировано
 Результаты на официальном сайте UCI (женщины)  Архивировано
 Результаты на сайте cyclingnews.com Архивировано

2006 год в велоспорте
Чемпионаты мира во Франции
Август 2006 года
События 13 августа
Чемпионаты мира в 2006 году
Международные соревнования по велоспорту во Франции